Sumberagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,14, long 110,80), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,95, long 111,01), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,29), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 110,09), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,80), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 112,02), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,33), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 112,20), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,28, long 112,38), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 112,44), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 112,39), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 112,99), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 113,25), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 112,19), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,21, long 111,82), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,27), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 112,09), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 112,13), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 111,15), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 112,10), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 112,27), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 112,43), 
 Desa Sumberagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,55, long 114,04), 

Robotskapade Indonesienförgreningar